Polk City , peut faire référence à :

 Polk City, une ville du comté de Polk, en Iowa.
 Polk City, une ville du comté de Polk en Floride.

Homonymie de toponyme